

Codici 
 SJG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di San Pedro Jagua (Colombia)

Religione 
 S.J.G. – Suore di San Giovanni di Dio